Копе́рниций (, Cn; ранее использовались названия уну́нбий (, Uub), копе́рникий и эка-ртуть) — 112-й химический элемент. Ядро наиболее стабильного из его известных изотопов, 285Cn, состоит из 112 протонов, 173 нейтронов и имеет период полураспада около 34 секунд, атомная масса этого нуклида равна . Относится к той же химической группе, что и цинк, кадмий и ртуть.

История 
Впервые о возможном синтезе 112-го элемента заявил А. Маринов в 1971 году. Группа под руководством Маринова облучала вольфрам протонами с энергией 24 ГэВ. Предполагалось, что атомы вольфрама, столкнувшись с высокоэнергетичным протоном, приобретает достаточную энергию для слияния с другим атомом вольфрама. В результате они обнаружили цепочки α-распадов, предположительно исходящие от 112-го элемента. Однако последующие исследования показали, что подобная интерпретация результатов была ошибочной.

Коперниций впервые синтезирован 9 февраля 1996 года в Институте тяжёлых ионов () в Дармштадте, Германия С. Хофманном (S. Hofmann), В. Ниновым (V. Ninov), Ф. П. Хессбергером (F. P. Hessberger), П. Армбрустером (P. Armbruster), Х. Фолгером (H. Folger), Г. Мюнценбергом (G. Münzenberg) и другими. Два ядра 277Cn были получены путём реакций ускоренных атомных ядер цинка-70 на мишени из свинца-208 в ускорителе тяжёлых ионов.

Более тяжёлые изотопы коперниция были получены позднее (в 2000 и 2004 годах) в Объединённом институте ядерных исследований (Дубна, Россия) в качестве продуктов распада изотопов флеровия.

В 2006 году в том же Объединённом институте ядерных исследований синтез изотопов элемента был подтверждён его химическим идентифицированием по конечному продукту распада. Мишень из плутония-242 облучалась ионами кальция-48. В реакции образовывался изотоп элемента 114 (287Fl) и проникал в камеру со смесью гелия и аргона при атмосферном давлении. После альфа-распада примерно через полсекунды 287Fl превращался в изотоп элемента 112 (283Cn), который газовой струёй переносился в криогенную камеру с золотыми детекторами. На детекторах были зарегистрированы распады ядер элемента 112.

Открытие 112-го элемента было признано в мае 2009 года Международным союзом теоретической и прикладной химии, после этого был начат процесс утверждения его названия.

Известные изотопы

Происхождение названия 
Учёные GSI предложили для 112-го элемента название Copernicium (Cn) в честь Николая Коперника. 19 февраля 2010 года, в день рождения Коперника, ИЮПАК официально утвердил название элемента. В средствах массовой информации в качестве русского названия элемента используется как название «коперниций», так и «коперникий». Общепризнанного и (или) официально утверждённого русского названия этого элемента на конец февраля 2010 года нет.

Споры развернулись вокруг символа элемента. Первоначально предложенный первооткрывателями символ Cp был признан неподходящим по двум причинам:
 в органической химии этим символом обозначают радикал циклопентадиенил;
 в Германии лютеций долгое время называли кассиопий и обозначали его символом Cp.
Ранее для него предлагались названия штрассманий St, венусий Vs, фриший Fs, гейзенбергий Hb, а также лаврентий Lv, виксхаузий Wi, гельмгольций Hh.

Химические свойства 
Как гомолог ртути, коперниций способен адсорбироваться на поверхности золота, а также присоединяться к поверхности селена, образуя селенид (CnSe).

Примечания

Ссылки 

 WebElements.com — Ununbium
 
 Коперниций на сайте «Атомная и космическая отрасли России»:
 Два изотопа с «острова стабильности»
 Доказано существование 112 элемента таблицы Менделеева

 
Химические элементы
Переходные металлы
Радиоактивные элементы
Синтезированные химические элементы
Трансактиноиды
Трансурановые элементы
Николай Коперник